Les termes Bransac, de Bransac ou Branzac constituent un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités 
Barons de Bransac, page d'homonymie.

Toponymes 
Lac de Bransac, un plan d'eau traversé par la rivière de la Grande Loutre, dans le  Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Hameau de Bransac, hameau de France.
Pont de Bransac-Vaures, pont de Beauzac, en France.

Autres 
Château de Branzac, un château du , remanié à la Renaissance, aujourd'hui en ruines, qui de dresse dans l'ancienne commune de Loupiac fusionné depuis 1972 à Pleaux, dans le Cantal.

Notes et références